Кальпурний:

 Кальпурний — римский поэт.
 Кальпурний, Джованни — итальянский гуманист.

См. также 
 Кальпурнии — древнеримский род.
 Кальпурния — древнеримское женское имя.